A54 ou A-54 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Espionnage 
 A54, le nom de code d'un espion allemand qui informa les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, Paul Thümmel.

Jeux 
 Défense vieille-indienne, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Infection gonococcique, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute belge A54 reliant Nivelles à Charleroi ;
  Autoroute espagnole A-54, autoroute en projet qui reliera Saint-Jacques-de-Compostelle à Lugo ;
  Autoroute française A54 reliant Nîmes à Salon-de-Provence ;
  Autoroute italienne A54, périphérique ouest de Pavie.

Routes
  Route britannique A54 reliant Chester à Buxton ;
  Route nord-irlandaise A54 reliant Castledawson à Coleraine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres